Ont uppsåt kan syfta på:

 Ont uppsåt (roman) – en roman av James Hadley Chase från 1958, originaltitel Hit and Run
 Ont uppsåt (1971) – en fransk film från 1971, originaltitel La maison sous les arbres